Jałta – miasto na Krymie
 Yalta – krater na powierzchni planetoidy (951) Gaspra
 Yalta – film z 1984 roku
 (1475) Yalta – planetoida